Па́вел Барано́вский (; 11 октября 1990, Сувалки, Польша) — польский футболист, защитник клуба «Рух» из Хожува.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2007 году в составе клуба «Вигры».

Летом 2018 года стал игроком польского клуба «Одра» Ополе.

В июле 2019 года перешёл в польский клуб «Гурник» Ленчна. Поиграл в трёх польских дивизионах, где сыграл в 72 матчах и забил три мяча.

В начале 2022 года подписал контракт с казахстанским клубом «Атырау».

Достижения 
 «Белхатув»
 Победитель Первой лиги: 2013/14

Клубная статистика 

Футболисты Польши
Игроки ФК «Вигры»
Игроки ФК «Подбескидзе»
Игроки ФК «Стомиль»
Игроки ФК «Белхатув»
Игроки ФК «Эрцгебирге»
Игроки ФК «Одра» Ополе
Игроки ФК «Гурник» Ленчна
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Рух» Хожув